Skinnari ist der Familienname folgender Personen:

 Gustaf Skinnari (1835–1916), finnischer lutherischer Kirchenlieddichter
 Jouko Skinnari (1946–2016), finnischer Politiker
 Ville Skinnari (* 1974), finnischer Politiker